Fjärdbådarna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Fjärdbådarna (Kökar, Åland), 
 Fjärdbådarna, Hangö, Nyland,

Se även
Fjärdsbådan

Robotskapade Finlandförgreningar